KBO - kratica za Klinička bolnica Osijek

Kratice